Великороссийская губерния:
 В XVIII веке, согласно Татищеву — то же, что ранее Новгородская земля (до 1708), Ингерманландская земля, Ингерманландская губерния (1708-1710), Санкт-Петербургская губерния (с 1710)
 В XIX веке к Великороссийским губерниям относили Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую губернии.

См. также 

 Великороссийский приказ
 Великороссийские города

Примечания